Clypeaster är ett släkte av sjöborrar. Clypeaster ingår i familjen Clypeasteridae. 

Clypeaster är enda släktet i familjen Clypeasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Clypeaster